Мауро Андрес Кабальеро Агилера (; ) — парагвайский футболист, играющий на позиции нападающего. Ныне выступает за «Торпедо» из Кутаиси.

Клубная карьера 
Мауро Кабальеро — воспитанник асунсьонского «Либертада». 1 мая 2011 года он дебютировал в парагвайской Примере, выйдя на замену в домашней игре с «Такуари». 16 декабря того же года Кабальеро забил свой первый гол в рамках Примеры, открыв счёт в домашнем поединке с командой «Депортиво Капиата».

С начала 2013 года Мауро Кабальеро — футболист португальского «Порту», но играл он лишь за резервную команду клуба. Первую половину 2014 года он на правах аренды провёл за португальский «Пенафиел», а в сезоне 2014/15 играл за «Авеш». В сезоне 2015/16 парагваец выступал за клуб швейцарской Суперлиги «Вадуц».

В середине 2016 года Кабальеро перешёл в парагвайскую «Олимпию», а в январе 2017 года — в чилийский «Палестино». В середине 2017 года он подписал контракт с другим чилийским клубом «Сан-Луис Кильота».

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Пенафиел»
Игроки ФК «Авеш»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Палестино»
Игроки ФК «Сан-Луис» Кильота
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Арока»
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси